

Patronyme 

 Alpha Soumah (?- ), artiste, activiste et homme politique guinéen
 Aly Seydouba Soumah (?- ), homme politique guinéen
Awa Imani (1987-?), artiste guinéenne ;
 Fatoumata Yarie Soumah est une femme politique guinéenne ;
Issiaga Soumah (1974-) est un footballeur guinéen ;
 Marc-Angelo Soumah (1974-) est un joueur français de football américain ;
 M'Mah Soumah (1985-) est une judokate guinéenne ;
 Momo Wandel Soumah (1926-2003) est un chanteur, compositeur et saxophoniste guinéen ;
 Morlaye Soumah (1971-) est un footballeur guinéen ;
 Naby Soumah (1985-) est un footballeur guinéen ;
 Ndèye Fatou Soumah (1986-) est une athlète sénégalaise, spécialiste du sprint ;
 Ousmane Soumah (1973-) est un footballeur guinéen ;
 Richard Soumah (1986-) est un footballeur guinéen ;
 Soriba Soumah (1946-2004) est un footballeur guinéen.

Homonymie de patronyme